Schwarzach er en kommune- og stednavn og kan henvise til:

 kommuner
 i Tyskland
 Schwarzach (Niederbayern), kommune i Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwarzach (Odenwald), kommune i Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzach am Main, kommune i Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwarzach bei Nabburg, kommune i Landkreis Schwandorf, Bayern
 i Østrig
 Schwarzach (Vorarlberg), kommune i Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzach im Pongau, købstadskommune i Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg

 kommunedele
 i Baden-Württemberg
 Schwarzach (Bad Saulgau), landsby ved Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Schwarzach (Rheinmünster), bydel i kommunen Rheinmünster, Landkreis Rastatt
 i Bayern
 Schwarzach (Hengersberg), bydel ved købstaden Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Schwarzach (Langdorf), bydel ved kommunen Langdorf, Landkreis Regen
 Schwarzach bei Kulmbach, bydel ved købstaden Mainleus, Landkreis Kulmbach
 Schwarzach (Pyrbaum), bydel ved købstaden Pyrbaum, Landkreis Neumarkt im der Oberpfalz
 Schwarzach bei Schwabach, bydel ved den kreisfrie Stadt Schwabach
 Schwarzach (Stadlern), bydel der Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf
 i Schweiz
 Schwarzach (Thurgau), landby ved Kloster Paradies, i kommunen Schlatt, Kanton Thurgau

 floder
 Schwarzach (Schussen), en flod i Baden-Württemberg, Tyskland, biflod til Schussen
 Schwarzach (Donau), en flod i Baden-Württemberg, Tyskland, biflod til Donau
 Schwarzach (Altmühl), en flod i Bayern, Tyskland, biflod til Altmühl
 Schwarzach (Main), en flod i Bayern, Tyskland, biflod til Main
 Schwarzach (Naab), en flod i Bayern, Tyskland, biflod til Naab
 Schwarzach (Rednitz), en flod i Bayern, Tyskland, biflod til Rednitz